Музей вина: 

 Музей вина — парижский музей расположенный в XVI округе Парижа на улице Вод и сквере Диккенса.
 Музей вина — энологический музей в столице андалусской провинции. 
 Музей вина — этнографический музей, находящийся во французском городе Бержераке.
 Музей вина — специализированный частный музей Торджано в собственности Винодельни Лунгаротти.
 Музей вина (Плевен) — энологический музей в окрестностях Плевена (Болгария)